Novomoskovsk peut désigner :
 Novomoskovsk, une ville russe ;
 Novomoskovsk, une ville ukrainienne.

Sous-marin 
 K-407 Novomoskovsk, sous-marin nucléaire russe de -IV, lancé en 1990 (en activité).